Скемпе:

 Скемпе — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Липновский повят.
 Скемпе — гмина (волость) в Польше, входит в Липновский повят, Куявско-Поморское воеводство.